Libro Rosso – opere di Carl Gustav Jung
Libretto Rosso – libro contenente scritti e citazioni di Mao Tse-tung
Libro rosso di Hergest – manoscritto gallese medievale
Libro Rosso Unesco delle lingue in pericolo – libro pubblicato dall'UNESCO
Libro Rosso dei Confini Occidentali – pseudobiblion scritto da Bilbo Baggins, descritto da J. R. R. Tolkien in alcune delle sue opere

Pagine correlate
Red Book